Il National Invitation Tournament 2016 è stata la 79ª edizione del torneo. Si è disputato dal 15 al 31 marzo 2016. La final four è stata giocata al Madison Square Garden di New York. Ha vinto il titolo la George Washington University, allenata da Mike Lonergan. Miglior giocatore del torneo è stato eletto Tyler Cavanaugh.

Risultati

Tabellone Valparaiso/Saint Mary's

Tabellone St. Bonaventure/BYU

Tabellone South Carolina/San Diego State

Tabellone Monmouth/Florida

Final Four

Squadra vincitrice  

Allenatore: Mike Lonergan

Voci correlate 
Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
2016